2 miejscowości w Polsce:
 Daćbogi – wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Wiśniew
 Daćbogi – osada w woj. wielkopolskim, w pow. leszczyńskim, w gminie Włoszakowice